Мирзаани () — населённый пункт в Грузии, в Дедоплисцкаройском муниципалитете края Кахетия:
 Мирзаани — посёлок городского типа (бывший Дзвели Мирзаани);
 Мирзаани — село.